Univerzitet u Tirani () je prvi univerzitet u Albaniji. Sa radom je počeo 1957. pod nazivom "Državni univerzitet u Tirani" kada je udruženo pet fakulteta. Između 1985. i 1991. godine je nosio naziv po bivšem diktatoru Enveru Hodži

Univerzitet trenutno ima preko 14.000 studenata.

Spoljašnje veze 

 Oficejelni sajt Univerziteta u Tirani

Тирана
Универзитет у Тирани
Тирана